Tasch ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Tasch (1845–1920), katholischer Geistlicher und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Christina Tasch (* 1959), deutsche Politikerin (CDU)
 Dieter Tasch (1928–2021), deutscher Journalist, Autor und Herausgeber
 Katharina Tasch (* 1977), deutsche Kostümbildnerin
 Paul Tasch (1910–2001), US-amerikanischer Paläontologe
 Peter Cornelius Mayer-Tasch (* 1938), deutscher Politikwissenschaftler, Rektor der Hochschule für Politik München (2002–2010)

TASCH steht als Abkürzung für:
 Technischer Ausschuss für Schädlingsbekämpfung, siehe Deutsche Gesellschaft für Schädlingsbekämpfung

Sonstiges:
 Tasch Peak, ein nach Paul Tasch benannter Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Tash

Abkürzung